Horta (Azoren), een plaats en gemeente op het Portugese eiland Faial, behorend tot de Azoren
Horta (metrostation), een metrostation in Barcelona
Horta (premetrostation), een premetrostation in Brussel (Sint-Gillis)
Horta (Star Trek), een fictieve levensvorm uit het Star Trekuniversum
Horta de Sant Joan, een gemeente in de Spaanse provincie Tarragona
Horta (Vila Nova de Foz Côa), een dorp in Portugal
Hortagalerij, een ondergrondse galerij in Brussel

Zie ook
 Hortus botanicus

Personen
Adolfo Horta. een Cubaans bokser
José Ramos-Horta, premier van Oost-Timor
Victor Horta, een Belgisch architect